Esta é uma lista de futebolistas do Club de Regatas Vasco da Gama se notabilizaram ao longo da história do clube.

Jogadores/treinadores notáveis e ídolos 
São diversos os nomes que ganharam destaque na história do futebol do clube. No entanto, os principais ídolos são Ademir, Barbosa, Bellini, Danilo, Edmundo, Juninho, Romário e Roberto Dinamite.

Em 2007, internautas elegeram, em pesquisa realizada pelo jornal O Globo, uma seleção de jogadores do Vasco de todos os tempos.

Em 2011, os jornalistas Claudio Nogueira e Rodrigo Taves lançaram o livro "Os Dez Maiores do Vasco", onde descreveram os que seriam, em sua visão, os maiores jogadores da história do clube.

Legenda

 Jogadores/treinadores que só jogaram/treinaram pelo Vasco da Gama

 Jogadores/treinadores que, no Brasil, só jogaram/treinaram pelo Vasco da Gama

 Jogadores/treinadores que, no Rio de Janeiro, só jogaram/treinaram pelo Vasco da Gama

 Grande Ídolo

Capitães históricos 

* Interrompido apenas em dois intervalos. Nos anos de 1980 e 1990.

** Interrompido em duas oportunidades.

*** Interrompido no início de 2013.

Jogadores com mais presença

Jogador do ano

Artilheiros

Maiores artilheiros 
Atualizado em 06 de dezembro de 2021.
Em negrito, os atletas que se encontram atuando pelo clube.

De todos os tempos:

Do século XX:

Do século XXI:

Estrangeiros:

Dados de Gustavo Cortes, Gerone e Museu do Vasco.

Do Campeonato Brasileiro:

Da Copa Libertadores:

Nota:
 São contados todos os gols marcados em partidas profissionais, oficiais ou não, que contenham súmula.

Artilheiro do ano

Artilheiros em competições oficiais

Jogadores em Seleções

Cedidos em Copas do Mundo 
Jogadores que, durante sua passagem pelo Vasco, disputaram a Copa do Mundo FIFA.

Legenda:

 Campeões Mundiais

 Artiheiros do Mundial

 Capitães em Mundiais

  Brilhante (1930)
  Itália (1930)
  Fausto (1930)
  Russinho (1930)
  Leônidas da Silva (1934)
  Tinoco (1934)
  Jaú (1938)
  Niginho (1938)
  Ademir de Menezes (1950) 
  Alfredo II (1950)
  Augusto (1950) 
  Barbosa (1950)
  Chico (1950)
  Danilo Alvim (1950)
  Maneca (1950)
  Ely do Amparo (1950 e 1954)
  Paulinho de Almeida (1954)
  Pinga (1954)
  Bellini (1958)   
  Orlando Peçanha (1958) 
  Vavá (1958) 
  Brito (1966)
  Abel Braga (1978)
  Dirceu (1978)
  Roberto Dinamite (1978 e 1982)
  Pedrinho Vicençote (1982)
  Acácio (1990)
  Bebeto (1990)
  Bismarck (1990)
  Mazinho (1990)
  Tita (1990)
  Ricardo Rocha (1994) 
  Carlos Germano (1998)
  Martín Silva (2014 e 2018)

Cedidos em Copas do Mundo Sub-20 
Jogadores que, durante sua passagem pelo Vasco, disputaram a Copa do Mundo Sub-20.

Legenda:

 Campeões Mundiais Sub-20

  Guina (1977) (1)
  Geovani (1981)
  Geovani (1983) (2) 
  Mauricinho (1983) 
  Bismarck (1987)
  William (1987)
  Carlos Germano (1989)
  Cássio (1989)
  França (1989)
  Bismarck (1989)
  Sonny Anderson (1989)
  Gian (1993) 
  Yan (1993) 
  Jardel (1993) 
  Hélton (1997)
  Pedrinho (1997)
  Léo Lima (2001)
  Souza (2009)
  Alex Teixeira (2009)
  Alan Kardec (2009)
  Allan (2011) 

(1) Artilheiro da Copa do Mundo sub-20 em 1977.

(2) Artilheiro e Bola de Ouro do Copa do Mundo sub-20 em 1983.

Cedidos em Copas do Mundo Sub-17 
Jogadores que, durante sua passagem pelo Vasco, disputaram a Copa do Mundo Sub-17.

Legenda:

 Campeões Mundiais Sub-17

  William (1985)
  Bismarck (1985)
  Helder (1995)
  Maricá (1995)
  Abel (1997) 
  Henrique Valle (1997) 
  Bruno Leite (1999) 
  Léo Lima (1999) 
  Alberoni (2001)
  Anderson (2001)
  Wescley (2001)
  Júnior (2003) 
  Alex Teixeira (2007)
  Philippe Coutinho (2009)
  Willen (2009)
  Guilherme Costa (2011)
  Danilo (2013)
  Matheus Índio (2013)
  Andrey (2015)
  Evander (2015)
  Lucão (2017)
  Paulinho (2017)
  Talles Magno (2019)

Com atuação por Seleções Nacionais 
Jogadores que, durante sua passagem pelo Vasco, atuaram por suas seleções.

 Década de 1920
 Nélson 
 Paschoal 
 Torterolli 
 Russinho 
 Jaguaré 
 Espanhol 
 Mola 
 Fausto 
 Brilhante 
 Itália 
 Sant’Anna 

 Década de 1930
 Domingos da Guia 
 Tinoco 
 Leônidas da Silva 
 Rei 
 Gringo 
 Nena 
 Orlando Rosa 
 Zarzur 
 Jaú 
 Florindo 
 Villadoniga 

 Década de 1940
 Argemiro 
 Nascimento 
 Osvaldo Gericó 
 Lelé 
 Isaías 
 Jair Rosa Pinto 
 Alfredo II 
 Ademir Menezes 
 Djalma 
 Barbosa 
 Chico 
 Danilo Alvim 
 Augusto 
 Friaça 
 Wilson 
 Eli do Amparo 
 Tesourinha 
 Maneca 

 Década de 1950
 Ipojucan 
 Haroldo 
 Pinga 
 Paulinho de Almeida 
 Válter Marciano 
 Sabará 
 Vavá 
 Bellini 
 Orlando Peçanha 
 Coronel 
 Almir Pernambuquinho 

 Década de 1960
 Delém 
 Écio 
 Brito 
 Célio 
 Fontana 
 Oldair 
 Nei 
 Nado 

 Década de 1970
 Tostão 
 Moisés 
 Luís Carlos Lemos 
 Miguel 
 Roberto Dinamite 
 Marco Antônio 
 Orlando Lelé 
 Dirceu 
 Abel Braga 
 Wilsinho 
 Emerson Leão 
 Guina 
 Paulinho 
 Carlos Alberto Pintinho 

 Década de 1980
 César 
 Pedrinho Vicençote 
 Roberto Costa 
 Pires 
 Marquinho Carioca 
 Arturzinho 
 Geovani 
 Dunga 
 Romário 
 Régis 
 Zé do Carmo 
 Acácio 
 Quiñónez 
 Vivinho 
 Mazinho 
 Bismarck 
 Paulo Roberto 
 Bebeto 
 Tita 

 Década de 1990
 Cássio 
 Luís Carlos Winck 
 Alexandre Torres 
 Edmundo 
 Luisinho 
 Ricardo Rocha 
 Leandro Ávila 
 Yan 
 Bruno Carvalho 
 Carlos Germano 
 Charles Guerreiro 
 Cobi Jones 
 Donizete 
 Felipe 
 Odvan 
 Juninho Pernambucano 
 Zé Maria 

 Década de 2000
 Juninho Paulista 
 Euller 
 Fábio 
 Morais 

 Década 2010
 Dedé 
 Rômulo 
 Diego Souza 
 Yotún 
 Martín Silva 
 Luan 

 Década 2020
 Puma Rodríguez 
 Andrey Santos

Premiações

Jogadores Bola de Prata 
Jogadores do Vasco que foram contemplados com a Bola de Prata do Brasileirão.

  Andrada - Goleiro (1970)
  Miguel - zagueiro (1974)
  Marco Antônio - Lateral-Esquerdo (1977)
  Paulinho - Atacante (1978)
  Roberto Dinamite - Atacante (1979)
  Roberto Dinamite - Atacante (1981)
  Roberto Costa - Goleiro (1984) (1)
  Ivan - Zagueiro (1984)
  Pires - Volante (1984)
  Roberto Dinamite - Atacante (1984)
  Mazinho - Lateral-Esquerdo (1987)
  Mazinho - Lateral-Esquerdo (1988)
  Vivinho - Atacante (1988)
  Mazinho - Lateral-Esquerdo (1989)
  Bismarck - Atacante (1989)
  Alexandre Torres - Zagueiro (1992)
  Bebeto - Atacante (1992)
  Carlos Germano - Goleiro (1997)
  Mauro Galvão - Zagueiro (1997)
  Edmundo - Atacante (1997) (1)
  Juninho Paulista - Meio-Campo (2000)
  Juninho Pernambucano - Meio-Campo (2000)
  Romário - Atacante (2000) (1)
  Ramon - Meio-Campo (2002)
  Marcelinho Carioca - Meio-Campo (2003)
  Petković - Meio-Campo (2004)
  Leandro Amaral - Atacante (2007)
  Fernando Prass - Goleiro (2011)
  Dedé - Zagueiro (2011)

(1) Além da Bola de Prata, foram vencedores da Bola de Ouro.

Jogadores estrangeiros 

Por país

Por continente

Referências 

Club de Regatas Vasco da Gama